Марија Лујза Орлеанска (,  била је краљица Шпаније (1679—1689).

Рођена је 26. марта 1662, у Паризу. Била је најстарија ћерка орлеанског војводе Филипа I и Хенријете Стјуарт. Дана 19. новембра 1679, недалеко од Бургоса, Марија се удала за шпанског краља Карла II. Након неколико трудноћа, које су завршиле побачајем, почела је трпети великим депресијама, и то је био разлог ради којег су је људи на шпанском двору мрзели.

Умрла је врло млада, у Мадриду, ноћу 12. фебруара 1689.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1662.
Умрли 1689.
Шпански владари
Парижани